Ante Tomić (n. 1970), scrittore croato
Ante Tomić (n. 1983), calciatore croato
Ante Tomić (n. 1987), cestista croato